Nindorf kan henvise til:

Kommuner 
 Nindorf, bei Hohenwestedt, kommune i Kreis Rendsburg-Eckernförde i Schleswig-Holstein
 Nindorf, bei Meldorf, kommune i Kreis Dithmarschen i Schleswig-Holstein

Bydele

i Bayern 
 Nindorf, Bad Birnbach, bydele i kommumen Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn
 Nindorf, Buchhofen, bydele i kommumen Buchhofen, Landkreis Deggendorf

i Niedersachsen 
 Nindorf am Walde, bydele i kommumen Hanstedt, Landkreis Harburg
 Nindorf, Beckdorf, bydele i kommumen Beckdorf, Landkreis Stade
 Nindorf, Bergen, bydele i kommumen Bergen, Landkreis Celle
 Nindorf, Bleckede, bydele i byen Bleckede, Landkreis Lüneburg
 Nindorf, Drochtersen, bydele i kommumen Drochtersen, Landkreis Stade
 Nindorf, Elsdorf, bydele i kommumen Elsdorf, Landkreis Rotenburg (Wümme)
 Nindorf, Lamstedt, bydele i kommumen Lamstedt, Landkreis Cuxhaven
 Nindorf, Langwedel, bydele i kommumen Langwedel, Landkreis Verden
 Nindorf, Visselhövede, Ortsteil for Stadt Visselhövede, Landkreis Rotenburg (Wümme)